Ехидо Идалго има више значења:

 Ехидо Идалго (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ехидо Идалго (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Идалго (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику